Arends ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Arends (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Dietmar Arends (* 1963), Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche mit Sitz in Detmold
 Emil Arends (* 1878, Todesdatum unbekannt), deutscher Landschaftsmaler und Plakatkünstler
 Fabian Arends (* 1990), deutscher Jazzmusiker
 Friedrich Arends (alias Fridrich Arends; 1782–1861), deutscher Geograph, Wirtschaftswissenschaftler, Kulturhistoriker 
 Georg Arends (Pharmazeut) (1862–1946), deutscher Apotheker und pharmazeutischer Schriftsteller
 Georg Arends (1863–1952), deutscher Pflanzenzüchter und Gärtner
 Henri Arends (1921–1994), niederländischer Dirigent
 Jacco Arends (* 1991), niederländischer Badmintonspieler
 Johan Coenraad Arends (* 1940), niederländischer Botaniker
 Karl Oskar Arends (1863–1932), deutscher Maler
 Leopold Arends (1817–1882), deutscher Stenograf
 Leslie C. Arends (1895–1985), US-amerikanischer Politiker
 Matthias Arends (* 1970), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Michael Arends (* 1939), deutscher Musikverleger und Politiker (ödp)
 Sander Arends (* 1991), niederländischer Tennisspieler
 Wilhelm Erasmus Arends (1677–1721), deutscher evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Arentz
 Arenz
 Ahrends
 Ahrendts
 Arens
 Ahrens
 Arndes
 Arend
 Arendt